Екатери́на Ива́новна Кузьмичёва (урождённая Ромашкова, ) — кандидат педагогических наук, депутат Государственной Думы России V и VI созывов (2007—2016 годах), депутат Самарской Губернской думы VI и VII созывов с 2016 года, исполняющий обязанности Председателя Самарской Губернской думы с июня по октябрь 2018 года.

Биография 
Екатерина Кузьмичёва родилась в селе Знаменское Башмаковского района Пензенской области в крестьянской семье, отец работал шофёром, механизатором, мать — счетоводом, бухгалтером, зоотехником, избиралась депутатом сельского совета. В 1969 году семья переехала в село Карлинское Ульяновского района Ульяновской области.

В 1973 году Екатерина Кузьмичёва закончила дошкольное отделение Ульяновского педагогического училища, в 1980 году дошкольный факультет Ульяновского государственного педагогического института.

В 2000 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Развитие инновационных процессов в профессиональных педагогических коллективах дошкольных образовательных учреждений (На примере управления детских учреждений АО „АВТОВАЗ“)».

Трудовую деятельность начала в 1973 году воспитателем в детском саду. В 1977 году после переезда в город Единцы Молдавской ССР работала там воспитателем, воспитателем-методистом.

В 1983 году Кузьмичёва переехала в Тольятти, где работала воспитателем-методистом, в сентябре 1983 была назначена заведующей детским садом № 86.

В 1988—1990 годах работала в парткоме КПСС службы быта ОАО «АвтоВАЗ».

В 1990—2000 годах начальник управления детских учреждений ОАО «АвтоВАЗ».

В 2000—2007 годах директор объединения дошкольных образовательных учреждений ОАО «АвтоВАЗ» (ныне АНО ДО «Планета детства „Лада“).

Политическая деятельность 
В 2000—2007 годах депутат III и IV созывов Тольяттинской городской думы, председатель комиссии по социальной политике, образованию и здравоохранению.

В 2007 году по поручению заместителя генерального директора АВТОВАЗ, генерала Евгения Юрьева, на выборах в Государственную думу (2007) V созыва, баллотировалась кандидатом по федеральному партийному списку партии „Единая Россия“ под № 4 по Самарской области. После отказа первой тройки губернского списка избрана депутатом Государственной думы.

В 2011 года повторно избрана депутатом Государственной Думы VI созыва по партийному списку, член комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей.
Будучи депутатом Государственной думы, вместо отечественной марки автомобиля Lada, Екатерина Кузьмичёва предпочитала иметь в собственности японский внедорожник Lexus RX 270.

В 2016 году избрана депутатом по Ставропольскому одномандатному округу № 8, первым заместителем председателя Самарской Губернской думы В. Ф. Сазонова. 26 декабря 2016 года избрана секретарём самарского регионального отделения ВПП Единая Россия, сменив Игоря Станкевича.

В 2017 году входила в члены конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы городского округа Тольятти, по итогу назначив Анташева С. А.

С июня по октябрь 2018 года временно исполняла обязанности Председателя Самарской Губернской думы Сазонова В. Ф..

В 2018 году депутатом Самарской Губернской думы, поддержала пенсионную реформу, которая увеличивает возраст выхода на пенсию.

8 ноября 2019 года на региональной партийной конференции сложила полномочия секретаря регионального отделения ВПП Единая Россия, в пользу Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

В 2021 году была переизбрана депутататом Самарской губернской думы седьмого созыва по Ставропольскому одномандатному округу № 8. Председатель Комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции.

Награды 
 почётная грамота Министерства экономики Российской Федерации
 юбилейная медаль ФНПР «100 лет профсоюзам России»
 почётная грамота Министерства образования Российской Федерации
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (4 июля 2016)

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте городской думы Тольятти
 «Кто есть кто» № 1 2003 г: Екатерина Кузьмичёва: её называют незаменимой, и на это есть основания

Члены «Единой России»
Депутаты Государственной думы Российской Федерации V созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Персоналии:АвтоВАЗ
Женщины-политики России
Депутаты городской думы Тольятти
Председатели Самарской Губернской думы